Załęże steht für folgende Orte in Polen:

 Załęże (Kattowitz), Stadtteil von Kattowitz, Woiwodschaft Schlesien
 Załęże (Rzeszów), Stadtteil von Rzeszów, Woiwodschaft Karpatenvorland

Dörfer:
 Załęże (Osiek Jasielski), Woiwodschaft Karpatenvorland, Powiat Jasielski, Gmina Osiek Jasielski
 Załęże (Wolbrom), Woiwodschaft Kleinpolen, Powiat Olkuski, Gmina Wolbrom
 Załęże (Wieczfnia Kościelna), Woiwodschaft Masowien, Powiat Mławski, Gmina Wieczfnia Kościelna
 Załęże (Koczała), Woiwodschaft Pommern, Powiat Człuchowski, Gmina Koczała
 Załęże (Przodkowo), Woiwodschaft Pommern, Powiat Kartuski, Gmina Przodkowo
 Załęże (Koniecpol), Woiwodschaft Schlesien, Powiat Częstochowski, Gmina Koniecpol
 Załęże (Kozielice), Woiwodschaft Westpommern, Powiat Pyrzycki, Gmina Kozielice

Siehe auch:
 Załęże Duże
 Załęże Wielkie
 Załęże-Eliasze
 Załęże-Gartki
 Załęże-Ponikiewka
 Załęże-Sędzięta